VBC steht für:

 Victory Base Complex, US-Militärbasis im Irak

Schweizer Volleyballvereine (Volleyballclub):
 VBC Münchenbuchsee
 VBC Steinhausen
 VBC Voléro Zürich
 VBC Volleya OW

Abkürzung